Teixeira, puede referirse a:

Lugares 

 Teixeira (Arganil), freguesia portuguesa del concelho de Arganil.
 Teixeira (Baião), freguesia portuguesa del concelho de Baião.
 Teixeira (Brasil), municipio brasileño del estado de Paraíba.
 Teixeira (España), pueblo del ayuntamiento de Fonsagrada, provincia de Lugo (Galicia, España).
 Teixeira (Seia), freguesia portuguesa del concelho de Seia.
 A Teixeira ("La Teijeira" en castellano), municipio español de la provincia de Orense.

Apellido 

 Teixeira (apellido), apellido hispano-portugués.

Autores de nombres científicos 
A.C.P.Teixeira - A.C.P. Teixeira fl. 2003
Teixeira - Alcides Ribeiro Teixeira 1918-
C.Teixeira - Carlos Teixeira fl. 1948
Cl.Teixeira - Clovis Teixeira
C.G.Teixeira - Cyro Gonçalves Teixeira 1922-

Otros 

Mapamundi de Teixeira
 el nombre común de la planta ''Taxus baccata.Teixeira (empresa)''', empresa brasileña.